Никола́й Васи́льевич Фоми́н:
 Фомин, Николай Васильевич (1877—?) — агроном, депутат II Государственной думы от области Войска Донского.
 Фомин, Николай Васильевич (1905—1975) — советский футболист.
 Фомин, Николай Васильевич (1948) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.